Sabalan est un district de Téhéran.
 Sabalan ou Savalan est une montagne de la Province d'Ardabil en Iran.